Aroneanu steht für:
 Aroneanu (Iași), ein Ort im Kreis Iași, Rumänien

Aroneanu ist der Familienname folgender Personen:
 Eugène Aroneanu († 1960), rumänischer Widerstandskämpfer und Autor